ima više značenja.

 MPM (psihodelik)
 MP/M, operativni sistem